REPUBLIKA je politická strana působící na Slovensku. Předsedou strany je od jejího vzniku v březnu 2021 Milan Uhrík.

Historie 

Strana byla založena v roce 2002. Jedním ze zakladatelů strany a jejím prvním předsedou byl Ivan Gašparovič. Poté, co byl v roce 2004 s podporou HZD zvolen v přímé volbě občany za prezidenta Slovenské republiky, se předsedou strany stal Jozef Grapa.

Představitelé strany se rozhodli, že po neúspěšných jednáních se Směrem-SD o fúzí, která probíhala na konci roku 2009, bude strana po březnovém republikovém sjezdu rozpuštěna. Zároveň doporučili sympatizantům HZD, aby v nadcházejících parlamentních volbách podpořili stranu Směr-SD.

V roce 2018 se stal předsedou strany Peter Marček, tehdejší poslanec strany SME RODINA. Strana dostala nový název HLAS ĽUDU a neúspěšně kandidovala v několika volbách. V roce 2021 stranu převzali někteří bývalí členové a poslanci ĽSNS po sporech s Marianem Kotlebou, předsedou se stal Milan Uhrík. Strana tak získala zastoupení v Národní radě SR a byla přejmenována na REPUBLIKA.

Vedení 
Vedení hnutí REPUBLIKA bylo zvoleno na kongresu strany v roce 2021:

 Milan Uhrík – předseda
 Ondrej Ďurica – místopředseda
 Milan Mazurek – místopředseda
 Miroslav Suja – místopředseda
 Marián Ďuriš – člen predsednictva
 Peter Marček – člen predsednictva 
 Ján Kecskés – generální manažer

Předsedové 
 Ivan Gašparovič: (2002 – 2004)
 Jozef Grapa: (2005 – 2018)
 Peter Marček (2018 – 2021)
 Milan Uhrík (od 2021)

Volební výsledky 
Volební výsledky z voleb do Národní rady SR a Evropského parlamentu, v kterých sa zúčastnila strana HZD.

* Strana se zúčastnila voleb ve volební koalicí s Lidovou unií.

Volební preference 
Volební preference strany v procentech podle Statistického úřadu SR do března 2009. (Pozn.: Od července 2006 do dubna 2007 se zkoumaly sympatie k politické straně.) Od dubna 2009 preference podle agentury Focus. 
Tučně vyznačené preference znamenají překročení hranice 5% potřebné na vstup do parlamentu.

Dle průzkumu z října 2021 měla REPUBLIKA vyšší preference než samotná ĽSNS, ze které odešla většina současného předsednictva strany.

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky

Politické strany na Slovensku
Konzervativní politické strany
Politické strany založené roku 2002